Башагич () — фамилия. Встречается на территории бывшей Югославии.

Известные носители 

 Башагич, Златко (1947—2016) — югославский и словенский шахматист.
 Мишанович, Весна (урожд. Башагич, род. 1964) — югославская и боснийская шахматистка.

